Kidderia är ett släkte av musslor. Kidderia ingår i familjen Cyamiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Kidderia